El término zafra se puede referir a:

Divisiones administrativas 
 Castillo de Zafra (Guadalajara): construcción en el Campillo de Dueñas, provincia de Guadalajara, España.
 Zafra: ciudad de la provincia de Badajoz, España.
 Zafra de Záncara: localidad en la provincia de Cuenca, España.
 La Zafra: pedanía de Villena, en la provincia de Alicante, España.

Miscelánea 
 Zafra azucarera: la cosecha de la caña de azúcar.
 Zafra de los diez millones (1970): histórica cosecha de caña de azúcar en Cuba.
 Zafra (gastropoda): género zoológico de caracoles de mar.
 Zafra: película de 1958 del director argentino Lucas Demare (1910-1981).
 Zafra: género musical de la música folclórica de Colombia.
 Zafra Negra: grupo vocal español, que cantó en el sencillo Latin Lovers de la DJ Monika Kruse (1971).
 Zafra Records: empresa discográfica mexicana, que en 2002 editó Sal de la cantante argentina Isol.
 Zafra Video: empresa mexicana de distribución de películas comerciales, como Soba (2005).
 Instituto J. M. Zafra (1911).
 Llover más que en el entierro de Zafra: llover mucho.

Apellido 
 Zafra, apellido;

Personajes 
 Alejandro Zafra: actor español que actuó en la disparatada comedia La casa de los líos (1996-2000) y en la película Planta 4ª.
 Amancio Muñoz de Zafra (?-1938): diputado socialista cartaginés por Murcia durante la Segunda República.
 Antonio Zafra: español campeón mundial de Monopoly.
 Benjamín Zafra: guionista español, de Yo soy Bea (versión española de Yo soy Betty, la fea) y escritor de la novela La canción de Alba .
 Francisco Zafra Contreras (1885-1936): político y sindicalista montillano.
 Hernando de Zafra (s. XV): secretario de los Reyes Católicos.
 Baños árabes de Hernando de Zafra: baños en la ciudad de Granada (España), construidos a finales del siglo XII y reformados por Hernando de Zafra.
 José Zafra Castro: escritor español de literatura infantil, ganador del Premio Lazarillo (1995) por Tres historias de Sergio.
 José Zafra Valverde: jurista español, excatedrático de Derecho Político (Universidad de Navarra).
 Joan Manuel Zafra (s. XX) pedagogo catalán.
 Juan Manuel Zafra (1966): periodista español.
 Manuel Zafra Poyato: presidente del Sevilla FC entre 1966 y 1968.
 Narciso Zafra de la Torre: escritor español, autor de De los campamentos nómadas a las aldeas campesinas. La provincia de Jaén en la Prehistoria (Universidad de Jaén, 2006).
 Rafael Zafra: profesor español, que con Ignacio Arellano realizó la edición crítica del Tesoro de la lengua castellana o española (2006), de Sebastián de Covarrubias Horozco.
 Joaquín Alcaide Zafra: poeta.
 Francisco Romero Zafra: escultor español.
 Óscar Sánchez Zafra: actor español que actuó en la serie de Telecinco Querido maestro (1997-1998).
 Francisco Javier Zafra Niño: futbolista español.
 Jesús Zafra Gutiérrez: senador de la República Mexicana por parte del Estado de Puebla (1920-1924), Presidente Municipal de la Ciudad de Puebla en diferentes etapas, Gobernador interino del Estado de Puebla.
 Hermes Zafra Galván (1974-?): informático de la Universidad de Guayaquil, cristiano evangélico, colombiano de Barranquilla

Autores de nombres científicos 
 María Luisa Zafra Valverde

Arabismos